Denumirea de Konare se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Konare, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Konare, un sat în comuna Gurkovo, regiunea Stara Zagora.